Docs steht für:
 Dr. Martens, umgangssprachlich Doc Martens, eine Schuhmarke
 , englisch für Dokumentation
 , englisch für Doktoren, Mehrzahl von Doktor

DOCS steht für:
 , eine Software von CFS Inc. für System/360-Mainframes von IBM unter den Betriebssystemen DOS, DOS/VS, DOS/VSE oder EDOS

Siehe auch:
 Docs in Clouds
 Google Docs
 IBM Docs
 Docx
 Dox
 Docks
 Dogs
 Doc

Abkürzung